Plusieurs bâtiments de la Royal Navy, composante maritime des forces armées britanniques, portent le nom de HMS Doterel :
 HMS Doterel (1808), un sloop-of-war de , lancé le , retiré du service en 1827 et démoli en 1855.
 HMS Doterel (1802), ancien navire de transport postal du nom d'Escape, acheté en 1837 et démoli en 1850.
 HMS Doterel (1860), une canonnière de classe Britomart mise en service le  et vendue le .
 HMS Doterel (1880), un sloop de classe Doterel mis en service en 1880. Son naufrage le  aux abords des côtes de Punta Arenas a fait 143 victimes.

Sources 
  

Nom de bateau de la Royal Navy